Festina (horlogemerk), Zwitsers horlogemerk
 Festina (wielerploeg), voormalig wielerploeg